Бабенково () (раньше — Злодеевка) — село в Бригадировском сельском совете Изюмского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322881502. Население по переписи 2001 года составляет 429 (194/235 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Бабенково находится на реке Сухой Изюмец, ниже по течению примыкает к городу Изюм, выше по течению на расстоянии 2 км расположено село Бригадировка.

На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога .

Экономика 
 Молочно-товарная ферма. Ликвидирована в 2004 году.

Объекты социальной сферы 
 Школа (закрыта в 2009 году).
 Клуб.
 Библиотека.

Известные люди 
В селе родилось:
 Григорий Кириллович Денисенко — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, почётный гражданин Гомеля.
 Василий Иванович Забашта — украинский художник, заслуженный деятель искусств Украины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины